Browns Peak bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Australien:
 Browns Peak (Australien), Vulkan in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Browns Peak (Cochise County, Arizona)
 Browns Peak (Gila County, Arizona)
 Browns Peak (Colorado)
 Browns Peak (Idaho)
 Browns Peak (Maine)
 Browns Peak (Montana)
 Browns Peak (Utah)
 Browns Peak (Virginia)
 Browns Peak (Wyoming)